Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp.

Beräkning 
Medellivslängd beräknas alltid på en definierad grupp. Beroende på målet med undersökningen kan gruppen vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på ekonomisk status, utbildningsnivå, kön, bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare.

Beroende på vilka mätmetoder som används kan olika mönster uppstå. Därför är det inte alltid lätt att tolka orsakerna till skillnader i medelslivslängd mellan länder.

Hälsojusterad förväntad livslängd 
Den hälsojusterade förväntade livslängden (Healthy life expectancy, HALE) är det genomsnittligt antal år som en person kan förvänta sig leva i "full hälsa", förskonad från sjukdom och/eller skada. 

I Sverige ökar den förväntade livslängden snabbare än den hälsojusterade förväntade livslängden.

Världshälsoorganisationen har publicerat statistik baserat på HALE sedan 2001. Eurostat publicerar sedan 2004 årlig statistik under rubriken Healthy Life Years (HLY), baserat på rapporterade aktivitetsbegränsningar. USA använder liknande indikatorer i den nationella hälsofrämjande planen "Healthy People 2010". Fler och fler länder använder indikatorer för förväntad hälsa för att övervaka befolkningens livskvalitet.

Världens medellivslängder 2016 
Nedan listas världens länder efter medellivslängd enligt Världshälsoorganisationens data från 2016.

Referenser

Externa länkar 
 Medellivslängd inom EU 1995, 2000 och 2005

Demografi